Badeteich steht für:

 einen Teich zum Baden, siehe Schwimmteich
 Badeteich (Gemeinde Grafenwörth), Ortsteil von Grafenwörth, Bezirk Tulln, Niederösterreich